No Control (Bad Religion), een muziekalbum van Bad Religion uit 1989
 No Control (Eddie Money), een muziekalbum van Eddie Money uit 1982